Гума — матеріал, продукт вулканізації композицій на основі каучуку
 Гума — некротичне ураження в тканинах при третинному сифілісі

Див. також 
 Гумка — канцелярський прилад для видалення написів олівцем або чорнилом
 Ґумма
 Гумай — інша назва алепського сорго
 Гумус — органічна частина ґрунту, яка утворюється в результаті розкладу рослинних і тваринних решток і продуктів життєдіяльності організмів.